humoreszk, irodalmi műfaj
 humoreszk, zenei műfaj
 Humoreszk, amerikai romantikus filmdráma